Meru puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Meru, ciudad de Kenia y su condado homónimo.
Parque nacional de Meru, área protegida de Kenia.
Monte Meru, montaña de Tanzania.
Pico Meru, montaña del Himalaya.
Monte Meru, en la mitología montaña mítica considerada sagrada en varias culturas.
Méru, comuna francesa.
Meru, personaje del videojuego The Legend of Dragoon.